Imię i nazwisko George Russell nosili lub noszą m.in.:
 George Russell (1790-1846) – brytyjski generał i dyplomata
 George Russell, 4. baronet (1828-1898) – brytyjski prawnik i polityk
 George Russell, 10. książę Bedford (1852-1893) – brytyjski arystokrata
 George Willim Erskine Russell (1853-1919) – brytyjski polityk
 George William Russell (1867-1935) – irlandzki poeta i malarz
 George Russell (1923-2009) – amerykański muzyk i kompozytor jazzowy
 George Russell (ur. 1998) – brytyjski kierowca wyścigowy